Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian MacPhie e Alex O'Brien che hanno battuto in finale Donny Isaak e Michael Roberts 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Brian MacPhie /  Alex O'Brien (Campioni)
 Bryan Shelton /  Roger Smith (primo turno)

 Steve DeVries /  Matt Lucena (primo turno)
 Richard Matuszewski /  Leander Paes (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1994